Denumirea de Krușovița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Krușovița, un sat în comuna Dolni Dăbnik, regiunea Plevna;
 Krușovița, un sat în comuna Elin Pelin, regiunea Sofia;
 Krușovița, un sat în comuna Mizia, regiunea Vrața.